Рощевский — славянская фамилия:
 Рощевский, Михаил Павлович (род. 1933) — российский учёный-физиолог, доктор биологических наук, академик РАН.
 Рощевский, Юрий Константинович (род. 1947) — краевед, эколог, этнограф, фотограф, кандидат биологических наук.

 Рощевская, Ирина Михайловна (род. 1962) — российский физиолог, специалист в области сравнительной электрокардиологии, член-корреспондент РАН (2011). Дочь Михаила Павловича Рощевского.